Kernkraft als physikalischer Begriff bezeichnet:
 die elektrische Energieerzeugung durch Kernreaktionen, siehe Kernenergie
 die Restwechselwirkung der starken Wechselwirkung
 als schwache Kernkraft die schwache Wechselwirkung

Siehe auch:
 Kernkraft 400, Lied des deutschen Electronic-Projekts Zombie Nation (1999)